Vliegend Hert (Gent) - monument in Gent
 Vliegend hert - keversoort
 Het Vliegend Hert - molens (doorverwijspagina) 
 't Vliegend Hert (molen) - molen in Brielle